

Изменения в новом сезоне 
В 1993 г. чемпионат покинули Ауди и БМВ, не согласившиеся с ростом расходов и политикой руководства серии. Зато вернулась Альфа Ромео, которая решила воспользоваться этим, а также вступившими в силу новыми требования Класса 1. Придя сразу с новой машиной, она собрала богатую жатву — победа в первой же гонке, за которой последовали другие. Старые машины Группы А не могли состязаться с новой техникой, несмотря на то, что Мерседес представил новую, последнюю «эволюционную» модификацию 190Е. Частники, пересевшие на старые Мерседесы или доезжавшие старую технику БМВ, уже едва ли могли рассчитывать даже на очки. В конце сезона появились новые Опели Калибра V6 Класса 1.

Календарь и победители

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Календарь
 Итоговая классификация

Сезоны DTM